Angelica officinalis  puede referirse a la:
descrita por (Hoffm.) Ahlfv. es la Angelica archangelica subsp. archangelica 
descrita por Moench es la Angelica archangelica subsp. archangelica 
descrita por Bernh. es la Imperatoria ostruthium de L.

Referencias